Steel ([stíl], angl. ocel) nebo Steele může znamenat:

příjmení osob
 Danielle Steel (1947) – americká spisovatelka
 Fletcher Steele (1885–1971) – americký krajinářský architekt
 Harry Steel (1899–1971) – americký zápasník
 John Steel (1941) – anglický bubeník
 Joshua Steele viz Flux Pavilion – britský producent elektronické hudby
 Michael S. Steele (1958) – americký politik
 Trevor Steele (1940) – australský esperantista, učitel a spisovatel
 Willie Steele (1923–1989) – americký atlet, olympijský vítěz

místní název
 Steele County – dva okresy v USA
 Steel Aréna – hokejový stadion klubu HC Košice

hudba
 British Steel – album kapely Judas Priest
 British Steel Tour – koncertní turné skupiny Judas Priest
 Solid Steel – série alb labelu Ninja Tune ve Velké Británii 
 Steel kytara – elektrofonický hudební nástroj užívaný zejména v country
 Steel of Swabia – album skupiny Kissin' Dynamite
 Steel Wheels – album britské skupiny The Rolling Stones
 Sun and Steel – album rockové skupiny Iron Butterfly

další kultura
 Steel (komiks) – americký komiks
 Muži ocele (v originále Steel) – americký dobrodružný film z roku 1979
 Supertajná zbraň (v originále Steel) – americký akční film z roku 1997 na motivy komiksu Steel

jiné významy
 Mittal Steel viz ArcelorMittal 
 Moravia Steel viz Třinecké železárny 
 Operace Steel – paradesantní výsadek za II. světové války 
 U.S. Steel – americká ocelářská firma 
 U. S. Steel Košice – dříve Východoslovenské železárny
 U.S. Steel Tower – nejvyšší mrakodrap v Pittsburghu
 Vítkovice Steel – ocelářský podnik v Ostravě